Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 1998 прошли с 8 по 15 февраля. Были разыграны три комплекта наград.

Медалисты

Результаты

Большой трамплин, К-120, командное первенство 
Командные соревнования по прыжкам с большого трамплина прошли 18 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 команд. Представители всех команд совершили по две попытки. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Нормальный трамплин, К-90, личное первенство 
В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена. В финале 32 прыгуна выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Большой трамплин, К-120, личное первенство 
В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена. В финале 32 прыгуна выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

15 февраля 1998

Судьи

Ссылки 
 Ski Jumping at the 1998 Nagano Winter Games  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1998
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
Прыжки с трамплина в Японии